Ancient (anglicky starodávný, pradávný) může znamenat:

 Ancient (album) – album japonského hudebníka Kitaro z roku 2001 
 Ancient (hudební skupina) – norská black metalová kapela založená roku 1992